William Cubitt ist der Name folgender Personen:

* William Cubitt (Ingenieur) (1785–1861), englischer Mühlenbauer
 William Cubitt (Politiker) (1791–1863), englischer Bauingenieur, Unternehmer und Politiker
 William Cubitt (Offizier) (* 1959), britischer General